

Pessoas
Claire Devers
Gail Devers
Jacob L. Devers

Localidades
Devers (Texas)

Desambiguação